Коксовское сельское поселение — муниципальное образование в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Коксовый.

Административное устройство 
В состав Коксовского сельского поселения входят:
 посёлок Коксовый,
 посёлок Разъезд Васильевский,
 посёлок Русичи.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Белокалитвинского района